Ritrovarsi (The Palm Beach Story) – film del 1942 diretto da Preston Sturges 
Ritrovarsi – film diretto da Oreste Palella (1947)
Ritrovarsi – film diretto da Don Taylor (1983)
Ritrovarsi (Safe Passage) – film diretto da Robert Allan Ackerman (1994)
Ritrovarsi (Afterglow) – film diretto da Alan Rudolph (1997)
Ritrovarsi (Collision) – episodio della seconda stagione di Lost